Die Volleyball-Europameisterschaft der Frauen 1955 fand vom 15. bis 26. Juni in Bukarest statt. Die Tschechoslowakei gewann zum ersten Mal den Titel.

Modus 
Die sechs Teilnehmer waren in einer Gruppe zusammengefasst und spielten „jeder gegen jeden“. Die Mannschaft, die am Ende den ersten Platz der Tabelle belegte, war Sieger des Turniers.

Spielplan

Weblinks 

 Informationen der CEV (englisch)
 Ergebnisse bei Todor66 (englisch)

1955
Sportveranstaltung 1955
Europameisterschaft der Frauen 1955
Sportveranstaltung in Bukarest